Abdul Halim Muadzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah, né le  à Alor Setar et mort le  au palais d', est sultan de l'État de Kedah en Malaisie de 1958 à 2017.

Il a été le cinquième roi de Malaisie (Yang di-Pertuan Agong) du  au  et le quatorzième monarque entre le  et le . Il est le seul roi de Malaisie à avoir régné deux fois et, à ce jour, le plus âgé à avoir accédé au trône.

Biographie 

Abdul Halim Muadzam Shah s'éteint le  à l'âge de 89 ans à Anak Bukit, Alor Setar, Malaisie.

Titulature 
 -  : Son Altesse le prince Abdul Halim Muadzam Shah ibni al-Marhum Sultan Badlishah (naissance).
 -  : Son Altesse le prince héritier.
  -  : Son Altesse royale le sultan de Kedah.
 -  : Sa Majesté le roi de Malaisie.
 -  : Sa Majesté le roi de Malaisie.

Ascendance

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Roi de Malaisie au XXe siècle
Roi de Malaisie au XXIe siècle
Kedah
Grand-croix avec collier de l'ordre de Charles III d'Espagne
Chevalier grand-croix honoraire de l'ordre du Bain
Chevalier du très vénérable ordre de Saint-Jean
Étudiant de Wadham College
Naissance en novembre 1927
Naissance à Alor Setar
Naissance en Malaisie britannique
Décès en septembre 2017
Décès en Malaisie
Décès à 89 ans
Sultan de Kedah